Konstantin III. je jméno více osob:

 Konstantin III., původním jménem Herakleios Konstantin (612–641) – byzantský císař v roce 641
 Konstantin III. (uzurpátor), Flavius Claudius Constantinus († 411) – římský uzurpátor
 Konstantin III. Skotský († 997) –  král Skotska (Alby) v letech 995–997

Viz též
 Constantius III., Flavius Constantius († 421) – západořímský císař v roce 421
 Konstans II. (630–668) – byzantský císař (641–668)

Související články 
 Konstantin

Rozcestníky - panovník